Ива́н Петро́вич Попо́в:
 Попов, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1848; 26 ноября 1807.
 Попов, Иван Петрович (1836—1906) — русский поэт, журналист, издатель.
 Попов, Иван Петрович (1863—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Попов, Иван Петрович (1880—?) — эсер, член Учредительного Собрания.
 Попов, Иван Петрович (1923—1943) — Герой Советского Союза.